Дитикон:

 Дитикон — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.
 Дитикон — округ в Швейцарии. Центр округа — город Дитикон.